Алдама има више значења:

 Општина Алдама (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Алдама (Алдама, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Општина Алдама (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Алдама (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Алдама, Соконостле (Атархеа), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алдама (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алдама (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Алдама, Естасион (Лос Алдамас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Алдама (Чалкатонго де Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Алдама (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Алдама (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Алдама (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алдама (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алдама, Алиментос и Коралес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Алдама, Кампо Еспериментал Пекуарио (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику